Landis (North Carolina), een plaats in North Caroline, Verenigde Staten
Landis (bedrijf), een inmiddels failliet gegane Nederlandse onderneming

Floyd Landis, een Amerikaanse wielrenner
Geoffrey A. Landis, een Amerikaanse schrijver
John Landis, een Amerikaanse filmmaker